Леополд I од Белгије (; Кобург, 16. децембар 1790 — Лакен, 10. децембар 1865) принц Сакс-Кобург-Залфелда, потом принц Сакс-Кобург-Гота, био је од 21. јула 1831. први краљ Белгије.

Биографија 

Оснивач је белгијске лозе породице Сакс-Кобург и Гота. Женио се два пута, прва супруга је била Шарлота од Велса (1796—1817), ћерка британског краља Џорџа IV и са њом није имао деце, друга супруга је била Лујза од Орлеана (1812—1850), ћерка француског краља Луј-Филипа I са којом је имао четворо деце. Међу његовом децом су били Леополд II од Белгије и Шарлота, царица Мексика.

Када је Белгија прогласила независност од Холандије 4. октобра 1830, Белгијски народни конгрес је замолио Леополда да постане краљ Белгије. Ову функцију је преузео 26. јуна 1831.

Године 1840. Леополд је договорио венчање своје нећаке, краљице Викторије, за свога нећака по другој линији, Алберта од Сакс-Кобурга и Готе. Леополд је често био саветник краљице Викторије у доба њене ране владавине.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Други брак

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Белгијска краљевска породица

Рођени 1790.
Белгијски краљеви
Династија Сакс-Кобург и Гота
Умрли 1865.